Friedrich Wulfert ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wulfert (Jurist) (1822–1900), deutscher Jurist und Richter

Siehe auch:
 Fritz Wulfert (1912–1987), deutscher Widerstandskämpfer und Politiker (SPD)